Streets of Laredo, également connue sous le titre Cowboy's Lament, est une célèbre ballade américaine de cow-boy dans laquelle un cow-boy mourant raconte son histoire à un autre cow-boy. Le titre fait référence à la ville de Laredo (Texas).

Paroles 

"As I walked out in the streets of LaredoAs I walked out in Laredo one day,
I spied a poor cowboy, all wrapped in white linenAll wrapped in white linen and cold as the clay."

"I see by your outfit, that you are a cowboy."These words he did say as I slowly passed by.
"Come sit down beside me and hear my sad story,For I'm shot in the chest, and today I must die."

"Twas once in the saddle I used to go dashing,Twas once in the saddle I used to go gay.
First down to Rosie's, and then to the card-house,Got shot in the chest, and I'm dying today."

"Oh, beat the drum slowly and play the fife lowly,And play the dead march as you carry me along;
Take me to the green valley, there lay the sod o'er me,For I'm a young cowboy and I know I've done wrong."

"Get six jolly cowboys to carry my coffin,Get six pretty maidens to bear up my pall.
Put bunches of roses all over my coffin,Roses to deaden the clods as they fall."

"Then swing your rope slowly and rattle your spurs lowly,And give a wild whoop as you carry me along;
And in the grave throw me and roll the sod o'er me.For I'm a young cowboy and I know I've done wrong."

"Go bring me a cup, a cup of cold water.To cool my parched lips", the cowboy then said.
Before I returned, his soul had departed,And gone to the round up – the cowboy was dead.

"We beat the drum slowly and played the fife lowly,And bitterly wept as we bore him along.
For we loved our comrade, so brave, young and handsome,We all loved our comrade, although he'd done wrong."

Origines 
Considérée comme une ballade traditionnelle, Streets of Laredo est publiée pour la première fois en 1910 dans le recueil Cowboy Songs and Other Frontier Ballads de John Lomax. Les paroles semblent provenir d'une chanson folklorique irlandaise intitulée  qui partage sa mélodie avec une chanson de marins anglaise . La bibliothèque bodléienne de l'université d'Oxford possède des exemplaires du  titré The Unfortunate Lad, qui est une ballade anglaise dont certaines parties présentent de fortes similitudes avec Streets of Laredo et avec le standard de jazz Nouvelle-Orléans St. James Infirmary Blues dans lequel a évolué la balade, sur un rythme et avec une mélodie complètement différents.

Autres versions

Adaptations

Enregistrements 

La chanson a été enregistrée par Eddy Arnold, Johnny Cash, Joan Baez, Burl Ives, Jim Reeves, Roy Rogers, Marty Robbins, Chet Atkins, Arlo Guthrie, Rex Allen, Willie Nelson, Waylon Jennings et de nombreux chanteurs de musique country.

Littérature 
 La ballade est chantée par l'un des personnages de l'Avenue des mystères de John Irving qui en cite les paroles à plusieurs reprises dans le livre.

Cinéma 
 La ballade est chantée dans Rocketman par Taron Egerton (Elton John) et Jamie Bell (Bernie Taupin).

Notes et références 

Ballade
Chanson de folk américaine
Musique western
Chanson interprétée par Johnny Cash
Laredo (Texas)
Musique au Texas
Chanson interprétée par Burl Ives